Александр Греков:
 Греков, Александр (танцовщик) (1759—1804) — танцовщик императорских театров.
 
 
 Греков, Александр Умарович (1954—2021) — советский и российский искусствовед, член-корреспондент РАХ (2011), Заслуженный деятель искусств РФ (1999).